Karimabad () bezeichnet folgende Orte

 Karimabad (Hunza), eine Stadt im Hunzatal in der Provinz Gilgit-Baltistan, Pakistan
 Karimabad (Karatschi), eine Ortslage im Stadtteil Gulberg von Karatschi, Provinz Sindh, Pakistan